Joint Venture steht für: 

 Joint Venture, Unternehmenskooperation
 Joint Venture (Liedermacher), deutsches Liedermacher-Duo
 Joint Venture (Film), österreichischer Spielfilm (1994)
 Joint Venture (Fernsehserie), französische Netflix-Serie (2019, OT: Family Business)